Die Orbitalgeschwindigkeit (lat.  ‚Kreis, Umkreis‘) ist:
 
 allgemein in der Physik die Tangentialgeschwindigkeit auf einer Kreis- und Ellipsenbahn, siehe Geschwindigkeit
 speziell in der Himmelsmechanik siehe Bahngeschwindigkeit (Astronomie)
 bei Schwerewellen siehe Orbitalgeschwindigkeit (Wasserwellen)

Siehe auch:

 Umlaufgeschwindigkeit